Urânia - uma das musas da mitologia grega
Ou ainda:
Afrodite Urânia
 Urania — gênero de mariposa, ou traça, diurna.

Localidades 

Urânia (Alfredo Chaves) - distrito da cidade
Urânia (São Paulo) - um município

Urania (Luisiana)
30 Urania, asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos